Световен рали шампионат (2014) е 42-рият сезон на световния рали шампионат, организиран от ФИА. Сезонът включва 13 ралита, започвайки с рали Монте Карло на 16 януари 2014 г. и завършвайки с рали Великобритания на 16 ноември 2014 г.

В шампионатът се състезават четири производителя в най-високия WRC клас: Фолксваген, Ситроен, Форд и Хюндай.

Себастиан Ожие и неговия отбор Фолксваген започват сезона защитавайки титлите си от 2013 г.

Календар

Отбори и пилоти

Резултати

Кръг 1 – Рали Монте Карло

Кръг 2 – Рали Швеция

Кръг 3 – Рали Мексико

Класиране 
Точки се присъждат на първите десет класирани. Още три бонус точки се дават на победителя в Power Stage, две за второ място и една за трето.

Класиране при пилотите

Класиране при производителите 

Световен рали шампионат